Il campionato di Serie A1 di pallacanestro maschile 1997-1998 è stato il settantaseiesimo organizzato in Italia.

Stagione regolare

Classifica

Play-off

Verdetti
 Campione d'Italia:  Kinder Bologna
Formazione: Alessandro Abbio, Zoran Savić, Antoine Rigaudeau, Radoslav Nesterovič, Steve Hansell, Alessandro Frosini, Predrag Danilović, Claudio Crippa, Augusto Binelli, Hugo Sconochini, Matteo Panichi, Davide Gonzo, Fabio Ruini, Riccardo Morandotti, John Amaechi, Fabio Espa, Enrico Ravaglia. Allenatore: Ettore Messina.
 Retrocessioni in Serie A2: Viola Reggio Calabria e Scavolini Pesaro.

Bibliografia
 Almanacco ufficiale del campionato di basket, Libreria dello Sport, 2006.

Voci correlate 
Coppa Italia di pallacanestro maschile 1998
Supercoppa italiana di pallacanestro maschile 1997

Collegamenti esterni 
 
 

Pallacanestro nel 1997
Pallacanestro nel 1998
1998